Wiktor Trofimow (1938–2013) – ukraiński żużlowiec
 Wiktor Trofimow (ur. 1999) – ukraiński i polski żużlowiec